Jorgensen o Jørgensen es un patronímico dano-noruego. Puede referirse a:

Anker Jørgensen, político danés.
Christine Jorgensen, transexual estadounidense.
Jeffrey Preston Jorgensen, nombre de nacimiento del empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon.com
Martin Jørgensen, futbolista danés.
Mathias Jørgensen, futbolista danés, apodado Zanka
Mikael Jorgensen, tecladista estadounidense de Wilco
Pedro Jorgensen, entomólogo danés activo en Paraguay.